Domenico Bartolini peut faire référence à :
 Domenico Bartolini (1813-1887), un cardinal italien du XIX siècle
 Domenico Bartolini (1880-1960), un fonctionnaire er homme politique italien.